Verlinden ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Verlinden, Deckname der polnisch-jüdischen Résistance-Kämpferin Zofia Poznańska (1906–1942)
 Annelies Verlinden (* 1978), belgische Politikerin
 Charles Verlinden (1907–1996), belgischer Historiker
 Dany Verlinden (* 1963), belgischer Fußballtorhüter
 Gery Verlinden (* 1954), belgischer Radrennfahrer
 Jan Verlinden (* 1977), belgischer Fußballspieler
 Joeri Verlinden (* 1988), niederländischer Schwimmer
 Julia Verlinden (* 1979), deutsche Umweltwissenschaftlerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Laura Verlinden (* 1984), belgische Film- und Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Verlinde